Шабля — бойова клинкова зброя.
 Шабля — вид спортивної зброї.

Прізвище 

 Шабля Іван Єлисейович (?—1921) — український діяч з Катеринославщини. Член Центральної Ради УНР, активний діяч «Селянської Спілки». Жертва російського окупаційного терору.
 Шабля Леонід Іванович — голова ГО «Лубенська районна спілка ветеранів АТО», відзначений орденом «За заслуги» III ступеня
 Шабля Михайло Ігорович (1986—2015) — український військовослужбовець, капітан Збройних сил України, розвідник 30-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.

Інше 

 «Шабля» — український рок-гурт.
 «Шабля» — дебютний альбом гурту Kozak System.
 Риби-шаблі — інша назва родини Волосохвостові

Див. також 

 Сабля
 Шабляк

Примітки